Oerane är ett släkte av fjärilar. Oerane ingår i familjen tjockhuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tjockhuvuden
Oerane